Пойковский 2011 — 12-й международный турнир имени Анатолия Карпова, проходил с 3 по 13 октября.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2703)
 Главный судья: Юрий Лобанов

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на сентябрь 2011 года.

Таблица

Примечания  

Этьен Бакро стал победителем турнира по дополнительным показателям.

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Пойковский (шахматный турнир)
Октябрь 2011 года
2011 год в шахматах